Thomas Schulze ist der Name von

* Thomas Schulze (Leichtathlet) (* 1946), deutscher Hochspringer
 Thomas Schulze (Sänger), deutscher Sänger und Schauspieler
 Thomas G. Schulze (* 1969), deutscher Psychiater